AN/SPS-42 — американский корабельный радар трёхмерного обзора с фазированной антенной решёткой. Является вариантом радара AN/SPS-39, адаптированным для работы с БИУС NTDS.

Устройство 
В состав аппаратуры входит антенна, передатчик, приёмник-индикатор и синхронизатор. Сканирование по азимуту осуществляется физическим вращением антенны вокруг вертикальной оси со скоростью 4,8; 11; 15; 30 об/мин.

Формирователь частоты излучения имеет три банка резонаторов, умножители частоты, усилители. Управление частотой излучения осуществляется цифровым кодом, поступающим с компьютера.

Приёмник гетеродинный с промежуточной частотой 12 МГц. Усиленный и детектированный сигнал промежуточной частоты подаётся на схемы устранения помех и выделения движущихся целей. Выделение движущихся целей осуществляется путём сравнения видеосигнала в двух последовательных циклах сканирования.

Антенна радара работает в двух режимах: автоматического сканирования по азимуту и ручной установки азимута. В режиме сканирования антенна вращается вокруг вертикальной оси со скоростью 4,8; 11,5; 15; 30 об/мин. Частота 15 об/мин является основной, 11,5 об/мин используется в режиме селекции движущихся целей, 4,8 об/мин — для получения видеосигнала высокой точности, 30 об/мин — в режиме тестирования антенны. В ручном режиме скорость и положение антенны задаётся оператором.

Принятый видеосигнал после усиления поступает на два индикатора: индикатор круговой развёртки () и индикатор дальность-высота. Первый индикатор показывает дальность до целей, а также истинный (от направления на север) или относительный (от курса корабля) азимут.

Питание радара осуществляется от бортовой сети (3 фазы 440 В, 60 Гц и 1 фаза, 115 В, 60 Гц).

Особенности схемотехники

Сканирование по углу места 
Сканирование в вертикальной плоскости осуществляется частотным методом в пределах 0,75—48° c 25 фиксированными положениями луча, соответствующими 25 дискретным частотам. При максимальной частоте излучения луч распространяется горизонтально, с уменьшением частоты луч поднимается вверх относительно горизонта. Изменение частоты несущей на 2 МГц соответствует вертикальному смещению луча на 1°.

Пространственное положение лучей

Частота генератора задаётся двоичным 7-битным кодом, поступающим с синхронизатора, из 128 возможных значений кода при сканировании используются 64. Увеличение кода на единицу соответствует изменению частоты несущей на 1,5 МГц и смещению луча на 0,75°. Нижние 12 позиций луча отстоят друг от друга на 0,75°, верхние 13 позиций — на 3°.

Полный цикл вертикального сканирования составляет 27,9 мс или 35,8 циклов к секунду.

Для компенсации качки существуют дополнительные частоты, позволяющие выводить луч за указанные пределы.

Селекция движущихся целей 
В режиме селекции движущихся целей видеосигнал текущего цикла сканирования сравнивается в аналогичным видеосигналом предыдущего цикла. В качестве элемента памяти выступает линия задержки, время запаздывания которой точно соответствует периоду сканирования. Цели, не изменившие своего положения за это время, не отображаются на индикаторе.

Подавление боковых лепестков 
Радар снабжён системой подавления боковых лепестков диаграммы направленности (), которая представляет собой ненаправленную приёмную антенну, сигнал которой сравнивается с сигналом основного приёмника. Когда сигнал приходит с обеих антенн, причём сигнал с ненаправленной антенны больше, это считается признаком сигнала помехи, и коэффициент усиления сигнала основного приёмника кратковременно снижается.

Примечания

Фото

См. также 
 Список электронных систем в вооруженных силах США
 List of radars

Корабельные радиолокационные станции США
AN